Jméno Županovice nese více obcí:
 Županovice (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Županovice (okres Příbram) – obec v okrese Příbram